Серге́й Григоря́н:

 Григорян, Сергей Александрович — советский и российский юрист. Доктор юридических наук, профессор. Заведующий кафедрой международного права Ростовского филиала Российской академии правосудия. Почётный работник высшего профессионального образования РФ.
 Григорян, Сергей Вагаршакович (род. 1934) — советский и российский геохимик. Главный научный сотрудник департамента геоэкологии ВНИИ геологии зарубежных стран (Москва), доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик АН Армении, президент Ассоциации сотрудничества геохимиков, член исполкома Международной ассоциации геохимии и космохимии.
 Григорян, Сергей — советский музыкант, барабанщик. Барабанщик группы «Цветы» (1986—1990).